Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1931 in Oberhof in Thüringen (Deutschland), wurde ein Wettbewerb im Skispringen von der Großschanze (K-55) ausgetragen.

Der Sprunglauf auf der Hindenburgschanze fand am Sonntag, dem 15. Februar 1931 vor rund 30.000 Zuschauern statt. Am Wettbewerb nahmen rund 70 Skispringer teil, wovon sich 65 klassieren konnten.

Den Sieg im Spezialsprunglauf holte sich der junge Norweger Birger Ruud mit Weiten von 56,5 und 58,5 Metern vor dem Überraschungsmann Fritz Kaufmann aus der Schweiz, der damit den Höhepunkt seiner Karriere erreichte und Sven Eriksson aus Schweden.

Großschanze K-55 

Datum: Sonntag, 15. Februar 1931

Teilnehmer: 91 genannt; 67 gestartet; 65 gewertet; Ursprünglich hatten sich 86 Skispringer für die Veranstaltung angemeldet, vier Schweizer und ein Norweger hatten aber nachgenannt und erhielten die letzten fünf Startnummern 87–91.

91 Springer war genannt. Wir haben doch 92 Namen. 
Mindestens ein Springer ist mit einem anderen Springer ersetzt.

Sprungschanze: Hindenburgschanze

Als Einspringer startete unter anderem der erst 12-Jährige Kurt Eichhorn, der kurz zuvor auch bei den deutschen Meisterschaften in Lauscha-Erntthal in dieser Funktion von der Schanze ging.

Die Weltmeisterschaft von 1931 bedeutete auch den endgültigen internationalen Durchbruch des jungen norwegischen/schwedischen Trios Birger Ruud, Reidar Andersen und Sven Eriksson (Selånger), die ihre intensive sportliche Rivalität das gesamte Jahrzehnt über fortsetzten. Während Birger Ruud bei Olympischen Winterspielen und Skiweltmeisterschaften insgesamt fünf Goldmedaillen holte (bei doppelter Zählung der Olympiamedaillen als WM-Medaillen sogar 7), konnten weder Selånger noch Andersen je eine Skisprung-Goldmedaille erringen. Selånger gewann Gold in der Nordischen Kombination, und Andersen gewann dreimal den prestigeträchtige Sprungwettbewerb auf dem Holmenkollbakken.

Laut Svenska Dagbladet gab es 15 Stürze im ersten und 8 Stürze im zweiten Durchgang.

Quellen 
 Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 149. ISBN 3-89784-099-5
 Aftenposten, (norwegisch) vom 16. Februar 1931, s. 6–7, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Aftenposten, Aftenutgaven, (norwegisch) vom 14. Februar 1931, s. 1, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Helsingin Sanomat, (finnisch) vom 16. Februar 1931, s. -, in he Päivälehti Archives, Helsinki, accessible to visitors at the researcher workstation.
 "Selånger" trea, Svenska Dagbladet (schwedisch) vom 16. Februar 1931, s. 13
 Sportsmanden, (norwegisch) vom 12. Februar 1931, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden, (norwegisch) vom 16. Februar 1931, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Die FIS-Rennen in Oberhof 13/16 Feb. 1931; in: Der Scnhnee-Hase, Nr. 5, 1931, s. 105
 Weltmeisterschaften: 15. Februar 1931 – Oberhof (GER), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 149. ISBN 3-89784-099-5

Skispringen
Manner 1931
Skispringen (Deutschland)